Wild Card (álbum) — álbum da banda ReVamp
Wild Card World Tour — turnê do álbum homônimo
 Wild Card (filme) — filme com Jason Statham
 Wild Cardz — série de mangá
 Wild card (esportes) — atleta ou equipe convidado para determinado torneio

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música
Desambiguações de quadrinhos